Открытый чемпионат Кореи по бадминтону 2007 года — второй турнир Супер Серии 2007 года. Проводился в Сеуле (Южная Корея) с 23 по 28 января 2007 года.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Ли Цзунвэй
  Петер Гаде
  Чэнь Хун
  Чэнь Цзинь
  Бао Чуньлай
  Ли Хёниль
  Кенэс Ёнасэн

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Чжан Нин
  Се Синфан
  Сюй Хуайвэнь
  Ван Чэнь
  Лу Лань
  Чжу Линь
  Пи Хунъянь
  Яо Цзе

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Йенс Эриксен / М. Лундгаард Хансен
  Чŏн Джэсŏнъ / Ли Ёнъдэ
  Чун Тханфук (Чжун Тэнфу)/ Ли Ваньхуа (:en:Lee Wan Wah)
  Ли Джэджин / Хванъ Джиман
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Энтони Кларк / Роберт Блэйр

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Гао Лин / Хуан Суй
  Ян Вэй / Чжан Цзевэнь
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Ли Гёнъвŏн / Ли Хёджŏнъ
  Хуан Бэйди (:en:Wong Pei Tty)/ Чэнь Ихуэй
  Ду Цзин / Чжао Тинтин
  Гэйл Эммс / Донна Келлог
  Энданг Нурсугианти / Рани Мундиасти

Результаты

Микст

Сеяные 
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Судкет Прапакамол / Сарали Тунгтонгкам
  Се Чжунбо / Чжан Явэнь
  Энтони Кларк / Донна Келлог
  Томас Лайбоум / Камилла Руттер Юл
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс
  Чжэн Бо / Гао Лин
  Чжан Цзюнь / Чжао Тинтин

Результаты 

Бадминтонные соревнования
2007 год в бадминтоне
Международные спортивные соревнования в Сеуле
Спорт в Республике Корея в 2007 году
Январь 2007 года